Peter Adolphus McIntyre (1840-1910), homme politique canadien.
 Peter McIntyre (1818-1890), troisième évêque de Charlottetown.

Voir aussi